. etape af PostNord Danmark Rundt 2023 er en  lang , som bliver kørt den 15. august 2023 med start og mål i . Ved PostNord Danmark Rundt 2018 var det seneste gang at løbet var i Aalborg. Her var det også første etape som havde start og mål i byen.

Ruten 
Efter at holdpræsentation, indskrivning og den neutrale start har fundet sted på pladsen ved Budolfi Kirke, skal rytterne mod Nibe i vestlig retning. Derfra kører de mod sydøst, hvor de skal igennem Vegger, Sønderup og Suldrup. Rebild Bakker kommer efter 70 km, hvor der skal køres på en godt 12 km lang rundstrækning. 20 km senere kommer Støvring, hvorefter rytteren sætter kursen mod Aalborg. Inden skal de op af bakkerne Skovbakkevej og Nordtoft på en 11 km lang rundstrækning i Hasseris. Derefter kommer målstregen ved Aalborg Væddeløbsbane.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bakkekonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

01
Sport i Aalborg